Ein Divejak ist ein kleines, kajakähnliches, aufblasbares Boot, welches Platz für eine Person bietet.
Der Name leitet sich aus Dive, also Tauchen und Kajak ab. Es dient dazu, einen Taucher mit Tauchausrüstung über kleinere Entfernungen auf dem Seeweg zum Tauchplatz zu transportieren.
Das Divejak verfügt über sehr flache Außenwände, die das Aussteigen aus dem Wasser erleichtern. Angetrieben und gesteuert wird es mit einem Paddel.
Beim Tauchen bleibt das Divejak meist über eine Leine mit dem Taucher verbunden und dient so gleichzeitig als Signalboje.

Bootstyp
Kanutyp